436 км, 436-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 436 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 835948
 436 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 303124